Черёмушкинская улица — название улиц на территории района Черёмушки в Москве.

 Ныне существующие
 Большая Черёмушкинская улица
 Переименованные
 1-я Черёмушкинская улица (1955—1963) — улица Дмитрия Ульянова
 2-я Черёмушкинская улица (1955—1963) — улица Ивана Бабушкина
 3-я Черёмушкинская улица (1955—1963) — улица Кедрова
 4-я Черёмушкинская улица:
 4-я Черёмушкинская улица (1955—1958) — Профсоюзная улица
 4-я Черёмушкинская улица (1958—1963) — Новочерёмушкинская улица
 5-я Черёмушкинская улица (1955—1963) — улица Кржижановского
 6-я Черёмушкинская улица (1955—1958) — Новочерёмушкинская улица
 7-я Черёмушкинская улица (1955—1963) — Нахимовский проспект

См. также 
 Черёмушкинский проезд (значения)